R80 – strada regionale Pretoria – Soshanguwe (Sudafrica)
 BMW R80 – motocicletta della BMW